Креспе́н () — французская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Креспен, Адольф (1859—1944) — бельгийский художник-иллюстратор.
 Креспен, Режин (1927—2007) — французская оперная певица.

Топоним 
 Креспен — коммуна в департаменте Аверон.
 Креспен — коммуна в департмаенте Нор.
 Креспен — коммуна в департаменте Тарн.